Talung bezeichnet:

 Tal, ein orographischer Einschnitt
 Talung (Geomorphologie), ein erweitertes Konzept über Einsenkungen im Gelände

Talung heißen:
 Talung (Himalaya) (7349 m), Gipfel an der Grenze Nepal/Indien, im Himalaya